Olaf – imię męskie pochodzenia skandynawskiego. Pierwotna forma brzmiała Aslaf. Wywodzi się od słów As (bóg – zobacz Asowie) i laf (słowo, które przeszło w ang. love), czyli "umiłowany przez bogów", Bogumił. Inna wersja etymologii głosi, że imię ma znaczenie "syn starego człowieka".

Olaf imieniny obchodzi 10 lipca i 29 lipca.

Znane osoby noszące imię Olaf:
 Olaf Lubaszenko – polski aktor
 Olaf Deriglasoff – polski muzyk rockowy
 Olaf Haakonsson
 Olaf Ludwig – niemiecki kolarz
 Olaf Skötkonung (994-1020) – jeden z pięciorga dzieci Eryka Zwycięskiego i Świętosławy, córki Mieszka I
 Olaf I Tryggvasson
 Olaf II Święty
 Olaf III
 Olaf IV
 Olaf V
 Olaf Stapledon (1886-1950) – angielski pisarz i filozof
 Olof Palme (1927-1986) – Premier Szwecji

Męskie imiona germańskie

da:Olaf
en:Olaf
is:Ólafur